Джордж Темплтон Стронг: Стронг, Джордж Темплтон (1856—1948) — американский композитор.
 Стронг, Джордж Темплтон (1820—1875) — американский юрист и мемуарист.